Chāleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jenāḩ, ort, Hormozgan, 
 Qomp, källa, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar